Albert Spaeth (1899-1966), germaniste français
 Jean-Marie Spaeth (1945), syndicaliste français